Santibáñez de Valcorba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santibáñez de Valcorba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Santibáñez de Valcorba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar